Que’er Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Que'er Shan (bergskedja), Sichuan, 
 Que'er Shan (berg), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar